Канниццаро, Станислао — итальянский химик, один из основателей атомно-молекулярного учения.
 Канницаро — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.